The Cowboy Millionaire est un film réalisé par Francis Boggs et Otis Turner, sorti en 1909 au cinéma.
 The Cowboy Millionaire est un film réalisé par Edward F. Cline, sorti en 1935 au cinéma.